Rugbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rugbjerg (Arrild Sogn) – en landbrugsejendom i Arrild Sogn
 Rugbjerg (Aulum Sogn) – en bebyggelse i Aulum Sogn
 Rugbjerg (Flakkebjerg Sogn) – en bebyggelse i Flakkebjerg Sogn
 Rugbjerg (Hejnsvig Sogn) – et areal i Hejnsvig Sogn
 Rugbjerg (Kværndrup Sogn) – en landbrugsejendom i Kværndrup Sogn
 Rugbjerg (Sindbjerg Sogn) – en bebyggelse i Sindbjerg Sogn
 Rugbjerg (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Løgum Sogn